

Sigle 
 Ente Nazionale Idrocarburi – società italiana del settore energetico
 Europeo non iscritto – codice per prestazioni ospedaliere

Codici 
 ENI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Nido (Filippine)
 ENI – codice ISO 3166-2:MH di Eniwetok (Isole Marshall)

Persone 
 Eni – sovrano dell'Anglia orientale del VII secolo
 Emmanuel Eni – artista nigeriano

Altro 
 E.N.I. – gruppo musicale croato